Forest Hills může být:

 Forest Hills (Kentucky) – město v Kentucky
 Forest Hills (Michigan) – vesnice v Michiganu
 Forest Hills (Severní Karolína) – vesnice v Severní Karolíně
 Forest Hills (Pensylvánie) – město v Pensylváni
 Forest Hills (Tennessee) – město v Tennessee
 Forest Hills (Queens) – čtvrť v Queensu v New Yorku